The Open Championship 1885 var en golfturnering afholdt på St Andrews Links i St Andrews, Skotland den 3. oktober 1885 og arrangeret i fællesskab af Prestwick Golf Club, Royal and Ancient Golf Club of St Andrews og Honourable Company of Edinburgh Golfers. Turneringen var den 25. udgave af The Open Championship, og det var femte gang at St Andrews Links lagde græs til mesterskabet. 60 spillere, 45 professionelle og 15 amatører, deltog i turneringen, som blev afviklet som en slagspilsturnering over 36 huller.

Mesterskabet blev vundet af Bob Martin, som dermed vandt titlen for anden gang, med tre slags forspring til Archie Simpson. Martin havde tidligere vundet turneringen ni år tidligere, i 1876.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
OpenGolf.com – Previous Opens – St Andrews 1885
Antique Golf Clubs from Scotland – Open Championship – 1885: St Andrews

Noter 

1885
Sport i 1885